Hoikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hoikkasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,23, long 28,35), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,43, long 27,87), 
 Hoikkasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,05, long 28,27), 
 Hoikkasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,32, long 28,00), 
 Hoikkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Hoikkasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 67,14, long 27,53), 
 Hoikkasaari (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Hoikkasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Hoikkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,91, long 26,40), 
 Hoikkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,88, long 26,62), 
 Hoikkasaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,62, long 26,74), 
 Hoikkasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,09, long 28,28), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,83, long 28,69), 
 Hoikkasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,17, long 27,66), 
 Hoikkasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,34, long 27,88), 
 Hoikkasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,23, long 27,58), 
 Hoikkasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 27,68), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,64, long 29,71), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,75, long 30,08), 
 Hoikkasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,38, long 28,94), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,22, long 29,28), 
 Hoikkasaari (ö i Lappland, Tornedalen), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,13, long 29,68), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,73, long 26,95), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Hoikkasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Hoikkasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,03, long 25,52), 
 Hoikkasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,13, long 25,71), 
 Hoikkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 28,66), 

Robotskapade Finlandförgreningar